11 de setembre, dos-cents cinquanta-quatrè dia de l'any del calendari gregorià 
 Diada de l'Onze de Setembre o Diada Nacional de Catalunya
 Estació d'Onze de Setembre, estació de la L9/L10 del metro de Barcelona 
 Pavelló Onze de Setembre, antic pavelló de l'equip de bàsquet lleidatà 
 Atemptats de l'11 de setembre de 2001, atemptats suïcides coordinats per al-Qaeda als Estats Units el 2001
 batalla de l'11 de setembre